Mossaråtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Mossaråtjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Mossaråtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 732171-177409), sjö i Bodens kommun,  (7,28 ha)
Mossaråtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 732701-176899), sjö i Bodens kommun,  (5 ha)
Mossaråtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 732741-176896), sjö i Bodens kommun,

Se även
Mossarottjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn